«Try Everything» () — сингл колумбийской певицы Шакиры, записанный для мультфильма «Зверополис».

О песне 
Песня была написана австралийской певицей Сией при участии Stargate, как саундтрек к мультфильму «Зверополис», который описывает историю города, населённого животными, где Шакира исполняет роль певицы Газелле.

Песня рассказывает о характере, который необходим для достижения цели.

История 
За несколько месяцев до выхода песни, Шакира написала в своём Instagram-аккаунте:

Я ужасно рада сообщить, что буду играть Газелле в [мультфильме] «Зверополис» от Disney Animation и петь новую песню для фильма под названием «Try Everything»!

Когда песня была опубликована на YouTube-канале Шакиры и стала доступной для скачивания на ITunes Store и Google Play, Шакира написала в социальных сетях:

Новый сингл «Try Everything» из предстоящего фильма «Зверополис» студии Disney Animation теперь доступен во всём мире! Слушайте этот клип...

Список композиций 
Digital download - Original version
 «Try Everything» — 3:16

Чарты

История релиза

Примечания

Ссылки 

Песни Шакиры
Песни, написанные Сией
Песни из мультфильмов
Песни Disney